Петър Карапетров може да се отнася за:

 Петър Карапетров (1843 – 1903) – български историк, публицист и издател;
 Петър Карапетров (1900 – 1980) – български писател и книгоиздател.